Гран-при Нидерландов 1982 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Прошёл на автодроме Зандворт 3 июля.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дерек Уорик 1:19,780

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru
 

Гран-при Нидерландов
События 3 июля
Июль 1982 года
Спорт в Нидерландах в 1982 году